Киркси — фамилия.

 Киркси, Джонатан — американский футболист.
 Киркси, Ларри — американский футболист.
 Киркси, Моррис — американский легкоатлет и регбист.